Lőrincz Ágnes (1960–) erdélyi magyar színésznő, operettszínésznő
 Lőrincz Ágnes szinkrondramaturg